Teda peut désigner :
 les Teda, un peuple nomade du Sahara
 le Tianjin TEDA, un club de football chinois
 le TEDA Football Stadium, un stade de football chinois